David Corner ist der Name folgender Personen:

* David Corner (Fußballspieler) (* 1966), englischer Fußballspieler
 David Gregor Corner (1585–1648), deutscher Abt, Kirchenlieddichter und Theologe